San Giorgio har flere betydninger:

 San Giorgio Albanese, en by i Calabrien, Italien
 San Giorgio in Bosco,
 San Giorgio Canavese, en by i regionen Piemonte i Italien
 San Giorgio a Cremano,
 San Giorgio Ionico,
 San Giorgio su Legnano,
 San Giorgio a Liri,
 San Giorgio di Lomellina,
 San Giorgio Lucano,
 San Giorgio di Mantova,
 San Giorgio La Molara,
 San Giorgio Monferrato, en by i regionen Piemonte i Italien
 San Giorgio Morgeto,
 San Giorgio di Nogaro,
 San Giorgio Scarampi,
 San Giorgio delle Pertiche,
 San Giorgio di Pesaro,
 San Giorgio Piacentino,
 San Giorgio di Piano,
 San Giorgio della Richinvelda,
 San Giorgio del Sannio
 San Giorgio-klassen, en blev bygget af Fincantieri til Marina Militare